Lhok Pawoh (Sawang), een plaats in Indonesië
Lhok Pawoh (Manggeng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing